Луговая* Луговая (река, впадает в Судаковское озеро) — в Ленинградской области.
 Луговая (приток Бекши)
 Луговая (приток Белой)
 Луговая (приток Бирюсы)
 Луговая (приток Ватыны)
 Луговая (приток Верхней Ерги)
 Луговая (приток Гаванки)
 Луговая (приток Дымовки) — в Ленинградской области.
 Луговая (приток Исаковки)
 Луговая (приток Кети) — в Томской области (O-45-052)
 Луговая (приток Кобюмы)
 Луговая (приток Кулемной)
 Луговая (приток Лесной)
 Луговая (приток Магдагачи)
 Луговая (приток Малого Кемчуга)
 Луговая (приток Мелковицы)
 Луговая (приток Мелкой)
 Луговая (приток Печоры)
 Луговая (приток Ржевки) — в Калининградской области.
 Луговая (приток Рыбной)
 Луговая (приток Тасеевой)
 Луговая (приток Томки) — в Томской области, приток Томки.
 Луговая (приток Томской)
 Луговая (приток Эквиатапа)
 Луговая (приток Ягодной)